Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji ATP Vegeta Croatia Open Umag 2013 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl Chorvat Marin Čilić, který před zahájením odstoupil pro poranění kolena.

Soutěž dvouhry vyhrál pátý nasazený hráč Tommy Robredo ze Španělska, když ve finále zdolal italskou turnajovou trojku Fabia Fogniniho po hladkém průběhu 6–0, 6–3. Tommy Robredo si po triumfu na marockém Grand Prix Hassan II připsal druhý titul sezóny a celkově dvanáctý singlový kariéry.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Richard Gasquet (2. kolo)
  Andreas Seppi (semifinále)
  Fabio Fognini (finále)
  Alexandr Dolgopolov (2. kolo)
  'Tommy Robredo (vítěz)
  Martin Kližan (čtvrtfinále)
  Florian Mayer (1. kolo)
  Carlos Berlocq (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Croatia Open Umag
ATP World Tour 2013